Собор Христа

 Оксфордский собор — кафедральный собор Христа в Оксфорде, Великобритания.
 Собор Христа — собор в Лисберне, Северная Ирландия.
 Собор Христа — собор в Уотерфорде, Ирландия.
 Церковь Крайст-чёрч — церковь в Дублине, Ирландия.

См. также 
 Храм Христа Спасителя (значения)